Арктии () — род ночных бабочек из подсемейства медведиц семейства эребид, распространённых в голарктической области.

Описание 
Бабочки средних размеров (размах крыльев медведицы-кайя до 8 см) с пёстроокрашенными крыльями (основная окраска коричневая и чёрная с красным, жёлтым или белым рисунком). Глаза крупные, сферические. Туловище толстое. Вторая радиальная жилка переднем крыле отходит самостоятельно. Голенные шпоры и шипы на голенях короткие. Средняя голень с одной парой, задние голени с двумя парами шпор. Щупики короткие с редуцированным последним члеником.

Виды 
 Arctia brachyptera Troubridge & Lafontaine, 2000
 Arctia caja Linnaeus, 1758
 Arctia festiva Hufnagel, 1766
 Arctia flavia (Fuessly, 1779)
 Arctia intercalaris Eversmann, 1843
 Arctia ladakensis O. Bang-Haas, 1927
 Arctia martinhoneyi Dubatolov & Gurko, 2005
 Arctia olschwangi Dubatolov, 1990
 Arctia opulenta H. Edwards, 1881
 Arctia rueckbeili Püngeler, 1901
 Arctia villica Linnaeus, 1758 [syn. Epicallia villica Hübner, 1820]
 Arctia weigerti O. Bang-Haas, 1927

Примечания

Литература 
 Dubatolov V. V. and Philip K. W. (2013). Review of the northern Holarctic Arctia caja complex (Lepidoptera: Noctuidae: Arctiinae). — Canadian Entomologist. — Vol. 145, iss. 2 (Arctic Entomology in the 21st Century) April 2013, pp. 147—154.

Медведицы